Orville, commune française de la Côte-d'Or ;
 Orville, commune française de l'Indre ;
 Orville, commune française du Loiret ;
 voir aussi : Démographie d'Orville ;
 Orville, commune française de l'Orne ;
 Orville, commune française du Pas-de-Calais.
 une marque de guitare appartenant à la compagnie Gibson Orville
 Le mont Orville, sommet de l'Alaska ;
 Le château d'Orville, site archéologique médiéval à Louvres dans le Val-d'Oise ;
 Orville Simpson, arrière-grand-père Simpson, de le série Les Simpson ;
 Orville Wright, un pionnier américain de l'aviation
 The Orville, est une série télévisée américaine créée par Seth MacFarlane diffusée depuis le .

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France